Old Town Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Town Historic District (Dallas County, Alabama), ID-Nr. 78000486
 Old Town Historic District (Madison County, Alabama), ID-Nr. 78000499
 Old Town Historic District (Iowa), ID-Nr. 03001349
 Old Town Historic District (Kentucky), ID-Nr. 88002535
 Old Town Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 91000599
 Old Town Historic District (Missouri), ID-Nr. 78001656
 Old Town Historic District (Oregon), ID-Nr. 01000681
 Old Town Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 79002212
 Old Town Historic District (Texas), ID-Nr. 00000247
 Old Town Historic District (Virginia), ID-Nr. 08000026

Siehe auch:
 Old Town Hall Historic District
 Old Town Residential Historic District